KSV Oudenaarde is een Belgische voetbalclub uit de Oost-Vlaamse stad Oudenaarde. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 81 en heeft geel en zwart als clubkleuren. De club speelde in zijn geschiedenis in de hogere provinciale reeksen en de lagere nationale klassen, met enkele seizoenen Tweede Klasse als beste periode. De club speelt al een paar jaar in het Burgemeester Thienpontstadion. Dit stadion telt 5.000 plaatsen.

Geschiedenis

Oprichting 
Reeds omstreeks 1908-1910 werd in de stad de club Football Club Audenardais opgericht, die zich in 1911 aansloot bij de UBSSA, de voorloper van de Belgische Voetbalbond. Dat jaar werd ook Sportkring Aldenardia opgericht, die zich in 1912 aansloot.

In 1919 gingen beide clubs samen tot Sportvereeniging Audenaerde. Oudenaarde trad aan in de regionale reeksen, tot men in 1924 voor het eerst nationaal voetbal bereikte. De club speelde één seizoen in de Eerste Afdeling A, toen het tweede en laagste nationale niveau. Oudenaarde werd echter afgetekend laatste in zijn reeks, en zakte weer. In 1928 kon de club opnieuw de nationale reeksen bereiken, ditmaal de Tweede Afdeling, de derde klasse die ondertussen was gecreëerd. De club kon zich ditmaal langer handhaven in de nationale reeksen en haalde in 1931 een vijfde plaats al beste resultaat. In 1935 eindigde men echter weer op ruime afstand laatste en de club zakte weer naar de provinciale reeksen.

Na de Tweede Wereldoorlog 
Na de Tweede Wereldoorlog speelde de club opnieuw een decennium in de nationale reeksen. In 1946 promoveerde men naar bevordering, toen nog de Derde Klasse. In 1951 kreeg de club de koninklijke titel, en vernederlandste zijn naam naar Koninklijke Sportvereniging Oudenaarde. Bij competitiehervormingen in 1952 bleef Oudenaarde wel in Bevordering, al was dat vanaf dat seizoen in een nieuw gecreëerd nationaal niveau, de Vierde Klasse. Na tien jaar zakte men in 1957 opnieuw weg uit de nationale reeksen.

De jaren 60 - Pieken en dalen 
In 1965 kon men opnieuw promoveren uit Provinciale en ditmaal zou een langere succesvolle periode in de nationale reeksen aanbreken. Reeds in het seizoen 1966-67 speelde de club een eerste maal kampioen in zijn bevorderingsreeks, met promotie naar Derde Klasse als beloning. Na een seizoen zakte men echter; maar dankzij een nieuwe titel twee jaar later kon Oudenaarde vooralsnog een plaats in Derde Klasse innemen vanaf 1970.

De jaren 70 & 80 - Professionalisering 
De club handhaafde zich in Derde Klasse en eindigde er op het eind van de jaren 70 boven in de rangschikking. Van 1972 tot 1974 speelde Marcos Conigliaro voor de club. Enkele jaren eerder was hij met zijn club Estudiantes nog wereldkampioen geworden. In 1980 pakte men uiteindelijk de titel in Derde Klasse A en voor het eerst promoveerde Oudenaarde weer naar Tweede Klasse. De eerste twee seizoenen kon de club zich met een zevende plaats vlot handhaven. Het derde seizoen eindigde men echter nipt voorlaatste en zo zakte Oudenaarde in 1983 weer terug naar Derde Klasse. De club bleef in Derde Klasse tot 1988. Oudenaarde eindigde dat jaar op ruime afstand als laatste in zijn reeks en zakte weer naar Vierde Klasse. Ook daar kende de ploeg weinig succes en eindigde er reeds na één seizoen opnieuw op een degradatieplaats. In twee jaar tijd zakte Oudenaarde zo van Derde Klasse naar Eerste Provinciale.

De jaren 90 - Zwakke periode 
Oudenaarde bleef in de jaren 90 in de provinciale reeksen hangen. In 1996-1997 werd de club zelfs 16de in de 1ste provinciale en degradeerde zo naar het 2de provinciale. Uiteindelijk in het seizoen 1997-1998 promoveerde het terug naar het 1ste provinciale. Pas na tien jaar in provinciale reeksen te hebben uitkomen, kon de club weer in het seizoen 1998-1999 opklimmen naar de nationale bevorderingsreeksen. Het werd achtste in het competitie gerangschikt en mocht zo dus eindrondes spelen. Deze eindrondes wist Oudenaarde te winnen en ging dus met hoge verwachtingen promoveren naar het 4de klasse.

2006-heden 
Dankzij reekswinst in 2006 promoveerde de club opnieuw naar Derde Klasse. Sinds het seizoen 2008/09 was Stefan Leleu hoofdtrainer. Hij volgde Gaby Demanet op. In 2012 werd Oudenaarde derde in zijn reeks en dwong een plaats af in de eindronde. In het eerste ronde van het eindronde moest Oudenaarde het opnemen tegen Hoogstraten VV. KSVO won thuis met 2-1, en speelde 3-3 gelijk op verplaatsing. Zo mocht de club door naar de tweede rondes, waar ze het moesten opnemen tegen Excelsior Virton. De eerste wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel, maar de terugwedstrijd thuis won Oudenaarde met 4-0, en ging zo door naar de finale. Daar won men na penalty’s van UR La Louvière Centre en men promoveerde weer naar Tweede Klasse. In het seizoen 2012-2013 zakte de club meteen terug naar de derde divisie van het land. Oudenaarde eindigde op een 16de plaats in de rangschikking en mocht zo dus eindrondes spelen om te blijven in het tweede klasse, maar omdat de club K. Beerschot AC geen licentie kreeg en degradeerde naar de provinciale reeksen was dit niet meer nodig. Maar toch zou Oudenaarde zich terugtrekken van deze competitie en degradeerde zo dus naar het Derde klasse. Daar eindigde de club drie seizoenen op rij in de top vijf.

Na de hervorming van het Belgisch voetbal in 2016 werd Oudenaarde onderverdeeld in Eerste klasse amateurs. Na een negende en zevende plaats eindigde Oudenaarde in haar derde seizoen in deze reeks dertiende, waardoor het veroordeeld was tot de eindronde voor degradatie. De club won de heenwedstrijd tegen URSL Visé met 3-2, maar verloor de terugwedstrijd met 6-1, waardoor Oudenaarde degradeerde naar Tweede klasse amateurs. Stefan Leleu besliste te stoppen als T1 voor de eindronde en werd vervangen door zijn ex-ploegmaat Stijn Meert – Leleu bleef evenwel aan boord bij de club als sportief manager.

Er werden grondige veranderingen doorgevoerd met Kurt Vandeputte als nieuwe voorzitter van KSVO. Luc Tsjoen werd ere voorzitter voor alle bewezen diensten aan KSVO en blijft nauw betrokken bij de werking van de club.

Statistieken

Erelijst 
Belgische derde klasse
winnaar (1): 1979/80
tweede (3): 1949/50, 1978/79, 2013/14

Belgische vierde klasse
winnaar (3): 1966/67, 1969/70, 2005/06
tweede (1): 1965/66

Resultaten 

(*) Oudenaarde belandde in het seizoen 2012/13 op een barrageplaats, maar doordat Beerschot AC geen licentie kreeg, bleef KSVO toch behouden. De barrageplaats ging naar KSK Heist, de oorspronkelijke nummer 17. Na een klacht van Heist verloor Oudenaarde opnieuw 3 punten dat het eerder onder de forfaitregel toegewezen had gekregen. Hierdoor steeg Heist naar plaats 16 en zakte Oudenaarde naar plaats 17. Omdat deze beslissing pas na de competitie werd genomen, had Oudenaarde geen competitief elftal om deel te namen aan de eindronde om het behoud, en gaf forfait voor deze eindronde.

Technische staf

Bekende spelers en trainers

Trainers

Bekende (-ex)spelers

Externe links
 Officiële website

Oudenaarde, KSV
Sport in Oudenaarde
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen